Ри́чард Уэ́ллс, 7-й баро́н Уэ́ллс (; ок. 1428 — 12 марта 1470) — английский пэр и военный, участник Войн Алой и Белой розы. Принадлежал к семье, сохранявшей верность Ланкастерам, после поражения в битве при Таутоне перешёл на сторону Йорков, позже поднял восстание и был казнён.

Биография 
Ричард Уэллс родился приблизительно в 1428 году и был старшим из пяти детей в семье Лайонела Уэллса, 6-го барона Уэллса, и его первой жены Джоан Уотертон, дочери эсквайра Роберта Уотертона и его второй жены Сесили Флеминг. У Ричарда было четверо полнородных сестёр, а также брат от брака отца с Маргарет Бошан из Блетсо; таким образом, Ричард приходился сводным братом Маргарет Бофорт — матери короля Генриха VII.

До 9 января 1449 года Ричард женился на Джоан Уиллоуби, единственной дочери и наследнице Роберта Уиллоуби, 6-го барона Уиллоуби де Эрзби, и его второй жены Элизабет Монтегю. Джоан унаследовала титул и владения отца в 1452 году. 31 января следующего года Ричард приступил к управлению владениями жены; до этого он был посвящён в рыцари. В 1453 году Ричард присутствовал в различных комиссиях в Линкольншире, а до 15 марта 1454 года он вошёл в тайный совет. С 26 мая 1455 года по 10 августа 1469 года он заседал в парламенте как лорд Уиллоуби (то есть по праву жены). По мнению историка Майкла Хикса, Ричарду, который также должен был унаследовать владения Уэллсов и Уотертонов, «было суждено стать главным воротилой в Линкольншире».

На заре своей военной службы Ричард, как и многие члены его семьи, был сторонником Ланкастеров и за действия в Линкольншире в 1459 году, направленные против Йорков, 21 марта 1460 года он был награждён выплатами с конфискованных земель в размере сорока фунтов в год. Ричард был в армии королевы Маргариты, когда она выступила на Лондон, а также участвовал в победоносной второй битве при Сент-Олбансе 17 февраля 1461 года и разгромной битве при Таутоне 29 марта 1461 года. После окончания сражения при Таутоне было ошибочно сообщено, что Ричард пал в бою; в действительности, тогда погиб его отец, который посмертно был осуждён парламентом Йорков, лишён всех владений, титулов и наград. 5 февраля 1462 года Ричард смог получить прощение нового короля, однако ни земли отца, ни его титул возвращены ему не были.

Джоан родила Ричарду двоих детей и скончалась в период между 11 мая 1461 года и 13 февраля 1462 года. Ричард женился во второй раз. Обе его жены имели родственные связи с Невиллами, пришедшими к власти вместе с Йорками. После получения королевского прощения Ричард переметнулся к Йоркам и помогал Невиллам уничтожать силы Ланкастеров на севере Англии в 1464 году. Он был с Эдуардом IV на Дувре 21 августа 1463 года, а также был среди лидеров Йорков под командованием Джона Невилла, маркиза Монтегю, который разбил Ланкастеров в битве при Хексеме 15 мая 1464 года. За службу Йоркам Ричард был щедро вознагражден Эдуардом IV: 9 октября 1464 года ему были возвращены конфискованные владения отца, а 11 июля следующего года он полностью вступил во владение поместьями Уэллсов. В июне 1467 года парламент восстановил Ричарда в правах наследника, отменив конфискацию и лишение прав его отца; таким образом он стал седьмым бароном Уэллсом. В 1468 году по приказу короля Ричард был утверждён в своих правах в отношении конкурирующих притязаний на земли своего отца со стороны мачехи и единокровного брата.

Хотя Ричард смог вернуть владения семьи, ему не удалось установить в Линкольншире единоличное господство; конкуренцию ему составляли Хамфри Буршье, барон Кромвель, и сэр Томас Бург из Гейнсборо — родственник и приближённый короля Эдуарда IV. В феврале 1470 года сын Ричарда Роберт напал на  в Гейнсборо. Этот инцидент, как полагают некоторые историки, стал результатом заговора графа Уорика, желавшего спровоцировать короля; однако другие историки считают, что это была просто частная война за влияние. Король вызвал Ричарда и сэра Томаса Даймока, который был женат на его сестре Маргарет, в столицу для дачи объяснений. Сначала Уэллс сказался больным, однако позднее приехал в Лондон. Впрочем, опасаясь гнева Эдуарда IV, идти к нему он отказался; Ричард укрылся в убежище в Вестминстерском аббатстве, откуда выманить его удалось только обещанием королевского помилования, которое было предоставлено 3 марта 1470 года. К этому времени сын Уэллса, сэр Роберт, открыто примкнул к взбунтовавшимся графу Уорику и Джорджу, герцогу Кларенсу. После помилования Ричарда и его зятя король взял их под арест и отправился на север, чтобы лично подавить мятеж в Линкольншире. Роберт Уэллс отказался сложить оружие, после чего 12 марта 1470 года в Стамфорде король казнил Уэллса-старшего и Даймока. В день казни отца Роберт дал сражение при Лоскот-Филд, но был разбит и казнён в Донкастере 19 марта. И Ричард, и бездетный Роберт были лишены прав и титулов; Эдуард IV передал владения Уиллоуби и Уэллсов своему стороннику Ричарду Гастингсу, который был женат на дочери Ричарда — Джоан.

Акт о лишении прав Ричарда и его сына был отменён первым парламентом Генриха VII.

Потомство 
Первым браком Ричард был женат на Джоан Уиллоуби, единственной дочери и наследнице Роберта Уиллоуби, 6-го барона Уиллоуби из Эрзби, и его второй жены Элизабет Монтегю. В этом браке родилось двое детей:
 Роберт (ум. 19 марта 1470) — 8-й барон Уиллоуби из Эрзби и 8-й барон Уэллс. Титул отца Ричарду был возвращён посмертно актом парламента Генриха VII. Ричард был женат на Элизабет Буршье, дочери Джона Буршье, 1-го барона Бернерс, и Марджери Бернерс. Вдова Роберта пережила его всего на несколько месяцев и была похоронена рядом с ним в Донкастере.
 Джоан (ум. до 23 января 1475) — 9-я баронесса Уиллоуби де Эрзби. Была замужем за сэром Ричардом Гастингсом, младшим братом барона Гастингса, от которого родила сына Энтони, скончавшегося при жизни отца.

Вторым браком Ричард был женат на Марджери Стрэнгуэйс, вдове Джона Инглби, слуги Невиллов, и дочери сэра Джеймса Стрэнгуэйса и его первой жены Элизабет Дарси. В этом браке детей у Ричарда не было. Марджери больше замуж не выходила; 8 мая 1474 года она стала монахиней.

Генеалогия

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Родившиеся в 1420-е годы
Ричард
Деятели Войны Алой и Белой розы
Казнённые при Йорках
Ричард